Фернанду ди Алмейда Васконселлуш (, 29 декабря 1919, Рио-де-Жанейро — ноябрь 1996, Бразилиа) — бразильский , шахматный писатель и журналист.

Участник двенадцати чемпионатов Бразилии (1948—1985). Серебряный призер чемпионата Бразилии 1950 г.

Чемпион Бразилии среди ветеранов 1989 г. Чемпион города Бразилиа 1977 г.

В составе сборной Бразилии участник шахматной олимпиады 1952 г.

В 1951 г. представлял Бразилию в зональном турнире.

В 1952—1954 гг. вел шахматный отдел в газете «Diário de Notícias» и был соредактором журнала «Chess Carioca».

Вклад в теорию дебютов 
Разработал и активно применял в поздних турнирах начало 1. Кf3 Кf6 2. a4.

Книги 
 Teoria e Prática do Gambito Budapeste (1966; Теория и практика будапештского гамбита).
 Notas para uma história de xadrez (1991; Заметки по истории шахмат).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Участники шахматных олимпиад